Крек — фамилия.

Известные носители:
 Крек, Джорджиана — английская писательница;
 Крек, Джордж — английский учёный;
 Крек, Грегор — английский филолог;
 Крек, Михел — нидерландский футболист.

См. также 
 Крэк